Перша сіяна Мартіна Навратілова була дворазовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши свою принципову суперницю Кріс Еверт-Ллойд з рахунком 7–6(7–5), 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (2 коло)
  Кеті Джордан (півфінал)
  Мануела Малєєва (чвертьфінал)
  Кеті Горват (2 коло)
  Венді Тернбулл (4 коло)
  Джо Дьюрі (чвертьфінал)
  Ліса Бондер (3 коло)
  Клаудія Коде-Кільш (4 коло)
  Барбара Поттер (4 коло)
  Гелена Сукова (4 коло)
  Андреа Темешварі (4 коло)
  Карлінг Бассетт (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір